Love Grows kan syfta på:

Love Grows (Where My Rosemary Goes) – en sång inspelad av gruppen Edison Lighthous